Węgielnica (przyrząd)
 Węgielnica pryzmatyczna
 Węgielnica (gwiazdozbiór)
 Węgielnica – wzgórze w Garbie Tenczyńskim

2 miejscowości w Polsce:

 Węgielnica – część wsi Dęba w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kurów
 Węgielnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice